— японская фамилия. Известные носители:

 Масуда, Дзюнъити (род. 1968) — японский игровой композитор, геймдизайнер, один из ведущих разработчиков игр серии Pokémon.
 Масуда, Ёнэдзи (1905—1995) — японский социолог.
 Масуда, Кодзо (1918—1991) — японский сёгист.
 Масуда, Кэнто (род. 1973) — японский композитор, музыкант и художник.
 Масуда, Тадатоси (род. 1973) — японский футболист.
 Масуда, Тикаси (род. 1985) — японский футболист.
 Масуда, Тосио (род. 1959) — японский композитор, автор музыки к аниме «Наруто».
 Масуда, Тосио (род. 1927) — японский режиссёр.
 Масуда, Юки (род. 1973) — японская сэйю.
 Масуда Кумэдзаэмон (более известный как Яматов, Владимир Иосифович) (1820—1885) — первый преподаватель японского языка в Санкт-Петербургском университете.

См. также 
 Масуда — город в Японии, находящийся в префектуре Симане.